Brachylaima är ett släkte av plattmaskar. Brachylaima ingår i familjen Brachylaimidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Brachylaima